Акили́на иначе Аквили́на (, букв. «как орлица» от  — «орел») — женское имя латинского происхождения, на Руси принявшее форму Акулина.

 Акилина Ликийская (ум. ок. 250) — христианская мученица, бывшая проститутка, принявшая христианство. Пострадала при императоре Деции Траяне. Память 9 мая.
 Акилина Старшая (Акилина Бил(о)ская, Акилина Финикийская, Акилина Ливанская) (281—293) — христианская мученица и святая, подростком пострадавшая при императоре Диоклетиане, и чей образ на Руси трансформировался в Акулину-гречишницу. Память 13 июня.
 Акилина Младшая (Акилина Синопская) (ум. ок. 310) — христианская мученица и святая, вместе с Руфином Чудотворцем пострадавшая в Синопе при императоре Максимиане. Память 7 апреля.
 Акилина из Герунды — христианская мученица Римской католической церкви, родом из Герунды (совр. Жирона, Испания). Память 22 января.
 Акилина Загливерийская (Акилина Солунская) (ок. 1746—1764) — христианская новомученица, отказавшаяся принять ислам, в результате чего стала жертвой турецкого религиозного фанатизма. Память 27 сентября.
 Акилина Степановна Дубовская (1892—1942) — христианская новомученица Русской православной церкви. Репрессирована и позднее расстреляна за антисоветскую пропаганду.
  — литературный персонаж цикла «Человеческой комедии» писателя Оноре де Бальзака, в частности романа «Шагреневая кожа» (1831), куртизанка.